Эпсилон Южной Рыбы (Epsilon PsA, ε Piscis Austrini, ε PsA, 18 Южной Рыбы) — звезда в созвездии Южной Рыбы. Видимая звёздная величина +4.18 (видна невооружённым глазом).

Примечания

Ссылки 
 

Объекты Байера
Объекты Флемстида